

Film 
L'agenda nascosta (Hidden Agenda) – film del 1990 diretto da Ken Loach
Il mistero del floppy disk (Hidden Agenda) – film del 1999 diretto da Iain Paterson
Identità ad alto rischio (Hidden Agenda) – film del 2001 diretto da Marc S. Grenier
Hidden Agenda – film del 2002 diretto da Scott McAboy

Musica 
Hidden Agenda – singolo dei Pitchshifter del 2000
Hidden Agenda – singolo di Craig David del 2003